Alexander van Oranje-Nassau (1818-1848) 
 Alexander van Oranje-Nassau (1851-1884)